"Bad Influence" () – это песня американской артистки Pink из  её пятого студийного альбома Funhouse. Песня стала самой успешной песней с альбома среди прочих песен, которые не были выпущены. Она получила Золотую сертификацию в Австралии и держалась в чарте в топ-10 на #6 и на #56 в Year-End chart, совсем без клипа.

Промоушен 
Песня была использована в рекламе Optus, чтобы прорекламировать Funhouse Tour, и часто была использована на Channel Pink на Channel V Australia и в рекламе Volkswagen Polo немецкоязычных странах Европы.

Чарты 
Песня была самой добавляемой на радио в Австралии на первой неделе релиза. В ARIA Singles Chart песня достигла пика на 6 строке, и была сертифицирована Золотой продажей в 35,000 копий. В Australian Airplay Chart песня стала 4 песней подряд #1 у Pink в чарте, и 4-й с альбома .В Новой Зеландии "Bad Influence" дебютировала 33 18 мая 2009, поднявшись до 27 строки на следующей неделе. Потом она поднялась до 12 строки. Она вошла в британские чарты на 161 место 18 октября, 2009 за счет рекламы, и достигла пика на 123 месте. "Bad Influence" вошла в German Singles Chart на #26 в апреле 2010.

End of Year Chart

Сертификации

Примечания 

Синглы Пинк
Песни, написанные Пинк
Песни, написанные Билли Манном